Besler bezeichnet

 einen Berg in den Allgäuer Alpen, siehe Besler (Berg)

Besler ist der Familienname folgender Personen:
 Basilius Besler (1561–1629), deutscher Apotheker, Botaniker und Verleger
 Dietrich Besler (* 1919), deutscher Politiker (DBD, SED), MdV
 Gudrun Besler (* 1956), deutsche Malerin
 Helga Besler (1939–2012), deutsche Geographin
 Igor Nikolajewitsch Besler (* 1965), militärischer Anführer der Volksrepublik Donezk
 Matt Besler (* 1987), US-amerikanischer Fußballspieler
 Max Besler (* 1853), deutscher Gymnasiallehrer und Regionalhistoriker Lothringens
 Mehmet Besler (* 1984), türkischer Fußballspieler
 Samuel Besler (1574–1625), deutscher Komponist
 Simon Besler (1583–1633), deutscher Komponist, Bruder von Samuel Besler
 Walter Besler (1929–2020), österreichischer Naturwissenschaftler und Paläontologe

Weitere Bedeutungen:
 Maskeli Beşler – Die maskierte Bande, türkische Actionkomödie, 2005

Siehe auch:
 Bessler
 Bäsler, Baesler
 Bäßler, Baessler
 Beseler